Zapasy na Letniej Uniwersjadzie 2005 odbywały się w dniach 13 - 17 sierpnia w hali Yamanlar High School Sports Hallw w Izmirze. Rozdanych zostało 21 kompletów medali.

Polacy zdobyli 3 srebrne i 1 brązowy medal.

Medale

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Kobiety

Styl wolny

Bibliografia 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letniej Uniwersjady 2005
Zapasy na letnich uniwersjadach
2005 w zapasach
Zapasy w Turcji